1960-61
 1